Rhodes Grand Prix 2021 var den 5. udgave af det græske cykelløb International Rhodes Grand Prix. Det 186,5 km lange linjeløb blev kørt den 4. april 2021 med start og mål i Rhodos by på Rhodos. Ruten gik langs kysten rundt om øen i retning mod uret. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2021.

Norske Tord Gudmestad fra  vandt løbet.

Resultat

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2021
UCI Europe Tour 2021